Schneckengraben steht für:

 Schneckengraben (Mistel), rechter Zufluss der Mistel nach Bärnreuth, Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schneckengraben (Mordgrundbach), linker Zufluss des Mordgrundbachs (zum Schönbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) vor Schönaich, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schneckengraben (Wildalpen), Ort in der Gemeinde Wildalpen im Bezirk Liezen in der Steiermark

Siehe auch:
 Schneckenbach
 Schneckenklinge